Ричард Раундтри (, род. ) — американский актёр. Раундтри наиболее известен благодаря заглавной роли в фильме «Шафт» (1971) и двух его сиквелах, «Большая победа Шафта!» (1972) и «Шафт в Африке» (1973).

Жизнь и карьера 
Раундтри родился в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк и прежде чем начать актёрскую карьеру работал моделью. В 1971 году он получил главную роль в фильме из серии Blaxploitation, «Шафт». После его коммерческого успеха он снялся в двух его сиквелах, «Большая победа Шафта!» (1972) и «Шафт в Африке» (1973), также в недолго просуществовавшем сериале в 1973-74 годах. Несколько последующих лет он исполнял главные роли в ряде провальных фильмов, а также появился в «Землетрясение» (1974). В 1977 году, Раундтри появился в нескольких эпизодах эпического мини-сериала «Корни» в роли раба.

В 1980-х, карьера Раундтри складывалась вокруг негативно оцениваемых критиками фильмов и второстепенных ролей на телевидении. В 1989 году он переместился к дневной мыльной опере NBC «Поколения», где снимался два последующих года. Также он снимался в мыльной опере «Как вращается мир» в 2002-03 годах. В общей сложности он появился в более семидесяти телевизионных шоу в период своей карьеры, включая гостевые роли в «Закон Лос-Анджелеса», «Прикосновение ангела», «Доктор Куин, женщина-врач», «Пища для души», «Отчаянные домохозяйки», «Ищейка», «Анатомия страсти», «Герои», «Менталист» и «Частная практика». В 2013 году он начал сниматься в роли отца главной героини в сериале «Быть Мэри Джейн».

В 1993 году, Раундтри был поставлен диагноз — редкая форма рака мужской молочной железы, после чего он дважды проходил мастэктомию и химиотерапию.

Фильмография 

 Шафт (1971)
 Большая победа Шафта! (1972)
 Посольство (1972)
 Одноглазый Чарли (1973)
 Шафт в Африке (1973)
 Землетрясение (1974)
 Бриллианты (1975)
 Человек по имени Пятница (1975)
 Один есть, два осталось (1976)
 Бегство к Афине (1978)
 Последний контракт (1979)
 Игра для стервятников (1979)
 День убийцы (1979)
 Бродячие ангелы (1980)
 Инчхон (1981)
 Око за око (1981)
 Кью (1982)
 Молодые воины (1983)
 Большой улов (1983)
 Момент убийства (1984)
 Заваруха в городе (1984)
 Противоборство (1986)
 Хохмачи (1986)
 Маньяк-полицейский (1988)
 Ангелочек 3: Последняя глава (1988)
 Линия смерти (1988)
 Ночной гость (1989)
 Притон (1989)
 Банкир (1989)
 Плохой Джим (1990)
 Время умирать (1991)
 Кровавый кулак 3: Вынужденный поединок (1992)
 Влияние тела (1993)
 Смертельные соперники (1993)
 Амитивилль 7: Новое поколение (1993)
 Грехи ночи (1993)
 Обманщик мышления (1994)
 Кулак закона (1995)
 Семь (1995)
 Теодор Рекс (1995)
 Горячий город (1996)
 Джордж из джунглей (1997)
 Мистер Сталь (1997)
 Шафт (2000)
 Опасная правда (2000)
 Парни Аль Капоне (2002)
 Морское приключение (2002)
 Макс-разрушитель: Проклятие нефритового дракона (2004)
 Кирпич (2005)
 Дикая семерка (2006)
 От вчера до завтра (2007)
 Вампирский Вегас (2007)
 Спиди Гонщик (2008)
 Доверенное лицо (2010)
 Шафт (2019)

Примечания

Ссылки 
 

Актёры мыльных опер США
Актёры телевидения США
Выпускники Университета Южного Иллинойса в Карбондейле